Richard Bohringer (né en 1942), acteur franco-sénégalais
Sa fille Romane Bohringer (née en 1973), actrice française
 Eugen Böhringer (né en 1922), pilote de rallye allemand

Articles connexes 
 Böhringen
 Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand